Jože Tomažič je lahko:
 Jože Tomažič (1906 - 1970) - pisatelj, režiser in igralec

Glej tudi 

 Ivan Jožef Tomažič - škof in profesor